

Chronologiczna lista

Tureckie Federalne Państwo Cypru (1976-1983)

Turecka Republika Północnego Cypru (1983–)

Bibliografia